La Gamma Ethniki 2001-2002 è la 27ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 2002-2003
      Retrocesse in Delta Ethniki 2002-2003

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2001
Calcio nel 2002